Charlie steht für:
 Charlie (Vorname)
 Charlie (* 1992), chinesischer Sänger, siehe Zhou Shen
 C als Buchstabier-Ansagewort im ICAO-Alphabet („NATO-Buchstabieralphabet“)
 davon abgeleitet: Codename des US-Militärs für Mitglieder des Viet Cong, siehe Nationale Front für die Befreiung Südvietnams
 Slang-Ausdruck für Kokain
 Charlie (Band), eine britische Rockband (1971–1986)
 einen Song der US-Rockband Red Hot Chili Peppers, aus Stadium Arcadium, ihrem neunten Studioalbum
 Charlie (Film), einen US-amerikanischen Film von Malcolm Needs
 Charlie (Roboter), ein Roboter, entwickelt vom DFKI
 Charlie Mensuel, französisches Comicmagazin
 Charlie (Skelett), archäologischer Fund
 Charlie (Texas), Ort in den Vereinigten Staaten
 Charlie-Klasse, NATO-Bezeichnung für eine sowjetische Klasse von Nuklear-U-Booten, siehe Projekt 670
 Charlottenburger, das Bündel der Wandergesellen
 Dome Charlie, Eisdom im Wilkesland, Antarktika
 Charlie Charlie Challenge, Spiel
 Charlie-Charleston, Tonstück

Siehe auch:
 Charley (Begriffsklärung)
 Charlier (Begriffsklärung)
 Charly (Begriffsklärung)
 Checkpoint Charlie (Begriffsklärung)